Orelia puede referirse a:

 el nombre ficticio del caballo de Don Rodrigo, Orelia<, o
 un sinónimo del género botánico Allamanda.